Paulsdorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Paulsdorf (Dippoldiswalde), Ortsteil von Dippoldiswalde, Sachsen
 Malter-Paulsdorf, frühere Gemeinde im  Kreis oder Landkreis Dippoldiswalde
 Deutsch-Paulsdorf, Ortsteil von Markersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Wendisch-Paulsdorf, Ortsteil von Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Paulsdorf (Freudenberg), Ortsteil von Freudenberg (Oberpfalz), Bayern mit Burg Paulsdorf
in Österreich
 Paulsdorf (Gemeinde Kopfing), Ortschaft in der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
in Tschechien
 Palkovice, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
 Staré Pavlovice und Nové Pavlovice, Stadtteile von Reichenberg in Böhmen
in Polen
 Pawłów (ehemals Paulsdorf im Landkreis Hindenburg O.S., Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Zabrze
 Pawłowice (ehemals Paulsdorf im Landkreis Rosenberg, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Pawłowice Namysłowskie (ehemals Paulsdorf im Landkreis Namslau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Pawłowo (ehemals Paulsdorf im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Gardeja
 Pawłówek (ehemals Paulsdorf im Landkreis Bromberg, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Skoszewo (ehemals Paulsdorf im Landkreis Cammin, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Wolin
 Pawłówko (ehemals Paulsdorf im Landkreis Grätz, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Buk

Paulsdorf bezeichnet:
 Paulsdorf (Adelsgeschlecht)